Kärnä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jarmo (né en 1958), athlète finlandais en saut en longueur
 (né en 1988), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Kärna, localité suédoise du comté de Västra Götaland

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois